Krma je lahko:

 krma, živalska hrana, ki je večinoma rastlinskega izvora
 krma, zadnji del plovila (ladje, čolna)
 Krma, alpska ledeniška dolina v bližini Mojstrane